JMD puede referirse a:

 Juan Martín Díaz, jugador profesional de pádel 13 años Nº1 del mundo;
 Dólar jamaiquino, moneda cuyo código ISO 4217 es JMD.